«Авраам Линкольн» () — американский авианосец, пятый корабль типа «Нимиц».

Заложен 3 ноября 1984 года, спущен на воду 13 февраля 1988 года, введён в состав флота 11 ноября 1989 года. Стоимость постройки составила 4,5 миллиарда долларов.

Основным местом службы авианосца стал Тихий океан, большинство походов на дежурство осуществляется в Персидский залив.

После снятия ограничений на службу женщин в американской армии 28 апреля 1993 года «Авраам Линкольн» стал первым авианосцем, на котором появились военнослужащие женского пола. 25 октября 1994 года при выполнении учебного полёта при заходе на посадку в результате своей ошибки погибла лейтенант Кара Халтгрин.

В 2003 году авианосец «Авраам Линкольн» принимал участие в войне в Ираке. С борта авианосца совершено более 16 500 боевых вылетов, было использовано более 700 тонн боеприпасов.

В 2007 году авианосец «Авраам Линкольн» принимал участие в съемках фильма «Трансформеры». В 2012 году на авианосце состоялся дебютный показ фильма Авраам Линкольн: Охотник на вампиров. Впервые американская премьера картины была проведена специально для солдат действующей армии, частей ВМФ США развернутых на Ближнем Востоке.
Командиром атомного авианосца в настоящее время является Эми Н. Бауэрншмидт. Это первый в истории случай, когда командиром авианосца станет женщина, подчеркнули в штабе ВМС США .

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно 13 апреля 2022 г. заявил, что атомный авианосец «Авраам Линкольн» проводит учения в Японском море совместно с морскими Силами самообороны Японии.

Интересные факты 
 «Авраам Линкольн» — один из кораблей, чьё название фигурирует в популярной в интернете легенде о маяке и корабле.

 21 сентября 2022 года обнаружен неприятный запах и мутный вид питьевой воды на борту авианосца «Авраам Линкольн», находившегося в море. Было сообщено о происшествии бактериологического характера. Членам экипажа были розданы антибактериальные, обеззараживающие средства. Анализы проб, взятых в резервуарах для воды, показали наличие бактерий E.coli. Источником загрязнения стала трюмная вода, содержащая различные отходы, такие как нефть и химикаты, которые накапливаются в нижних частях корабля.

 29 ноября 2022 года на борту авианосца «Авраам Линкольн», находившегося в  от побережья Южной Калифорнии, произошёл пожар. Пострадали девять моряков. Представители военно-морского флота отказались сообщать о месте возникновения пожара.

Примечания

Ссылки 

 
 Maritimequest USS Abraham Lincoln CVN-72 pages
 Story Archive – U.S. Navy, USS Abraham Lincoln (CVN-72)
 USS Abraham Lincoln history at U.S. Carriers
 

Авианосцы типа «Нимиц»
Abraham Lincoln (CVN-72)